Теплоизоляция изотермических вагонов и контейнеров применяется для сопротивления притоку или потере тепла через наружные стенки или ограждающие конструкции, что уменьшает непроизводительные затраты топлива, энергии, способствует лучшей сохранности продуктов.

Теплоизоляционные материалы должны обладать:
 по возможности меньшим коэффициентом теплопроводности;
 иметь объёмную массу не более 250 кг/м³;
 не быть гигроскопичными, быть морозостойкими, огнестойкими, устойчивыми против загнивания и распада;
 не обладать запахами;
 не должны служить удобной средой для распространения грызунов;
 быть простыми в изготовлении, дешёвыми.

Так например, для теплоизоляции рефрижераторных вагонов применяются: пенополистирол, пенополивинилхлорид, мочевиноформальдегидный пенопласт, фенольно-резольный пенопласт, жёсткий пенополиуретан, вспененный пенополиуретан, мипора.

Параметры ограждающих конструкций изотермических вагонов:
 Сопротивление паропроницаемости — сопротивление конструкции прохождению через неё пара;
 Коэффициент теплопередачи — значение тем больше, чем больше тепла проникает или теряется через ограждения. Для рефрижераторных вагонов принимается 0,31…0,35 Вт/(м²·К), а изотермических вагонов, охлаждаемых водным льдом или льдосоляными смесями — 0,41…0,70 Вт/(м²·К);
 Толщина теплоизоляционного слоя — увеличение способствует сокращению массы и стоимости холодильного оборудования, расходов на топливо и энергию, в то же время при этом сокращается полезный объём и полезная площадь грузового вагона.

Устройство железнодорожного подвижного состава
Устройство вагона